Ожги — деревня в Вавожском районе Удмуртии, входит в состав муниципального образования Волипельгинское сельское поселение.

География 
Располагается у рек Курчумка и  Кылт в 21 км северо-восточнее Вавожа.

История 
В 1919 году около деревни Ожги родился Евдокимов Григорий Петрович — Герой Советского Союза. В его честь названа одна из двух деревенских улиц.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вавожского района